Суатко́ль () — село у складі Жамбильського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Жамбильського сільського округу, раніше було центром ліквідованої Суаткольської сільської ради.

Населення — 246 осіб (2009; 568 у 1999, 827 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 75 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Жамбильського району (Північноказахстанська область)
Села Північноказахстанської області